Spaans handbalteam (mannen)
 Spaans handbalteam (vrouwen)